Daphne Akhurst e Sylvia Lance hanno battuto in finale Kath Le Mesurier e Meryl O'Hara Wood 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  Sylvia Lance (Campionesse)
 Esna Boyd /  Gertrude Todd (semifinali)

 Mall Molesworth /  Dot Rendall (semifinali)
 Kath Le Mesurier /  Meryl O'Hara Wood (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1924